Села в Україні:
 Кальна — Івано-Франківська область, Долинський район
 Кальна — Хмельницька область, Деражнянський район

Див. також 
 Кальна Розтока
 Кальне
 Кална